Igavere (Raasiku), een plaats in de Estlandse gemeente Raasiku, provincie Harjumaa
 Igavere (Tartu vald), een plaats in de Estlandse gemeente Tartu vald, provincie Tartumaa